Penz. kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Julius Otto Penzig
 Albert Julius Otto Albertus Giulio Ottone Penzig

Robotskapade auktorsförkortningar